Васи́лий Болотов:
 Болотов, Василий Васильевич (1854—1900) — историк церкви.
 Болотов, Василий Гаврилович (1908—1976) — Герой Советского Союза.